Пра́шка () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Олесненский повят, Опольское воеводство. Население — 13 876 человек (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 2006 года:

Сельские округа 
 Александрув
 Бжезины
 Гана
 Ковале
 Кузничка
 Ляховске
 Просна
 Пшедмость
 Росохы
 Розтерк
 Скотница
 Солтысы
 Строец
 Токары
 Шишкув
 Вежбе
 Выгелдув

Соседние гмины 
 Гмина Гожув-Слёнски
 Гмина Мокрско
 Гмина Понтнув
 Гмина Радлув
 Гмина Рудники
 Гмина Скомлин

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Опольского воеводства
Олесненский повет